Bosznia-Hercegovina
 Mihaljevići, a falu Bratuna községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Mihaljevići, a falu Busovača községben, a Közép-Boszniai kantonban

 Horvátország
 Mihaljevići, falu Pleterniceszentmiklós községben, Pozsega-Szlavónia megyében